Альбин Ньямойя (, 27 июля 1924 года, провинция Нгози — 31 января 2001 года, там же) — бурундийский политик, премьер-министр Бурунди с 6 апреля 1964 года по 7 января 1965 года и с 15 июля 1972 года по 5 июня 1973 года.

Биография 
Этнический тутси и при этом не представитель высшей аристократии, в 1963 году Ньямойя занял пост министра внутренних дел в правительстве «Союза за национальный прогресс» (UPRONA) во главе с хуту Пьером Нгендандумве, а позже сменил его на посту главы правительства в качестве компромиссного кандидата в условиях политического кризиса, вызванного столкновениями между составлявшими большинство населения хуту и тутси, к которым принадлежали королевская семья и большая часть политической элиты. В 1965 году король Мвамбутса IV был вынужден восстановить на посту премьер-министра Нгендандумве, вскоре убитого, что спровоцировало политический кризис, в конечном счёте через год приведший к свержению монархии и приходу к власти диктатора-тутси Мишеля Мичомберо.

Вторично Ньямойя возглавил правительство по инициативе президента Мичомберо, ранее лично занимавшего этот пост, в условиях восстания хуту, субсидируемого Танзанией и совпавшего с убийством вернувшегося в Бурунди в попытке вернуть власть последнего короля Нтаре V. Когда через год ситуация была урегулирована, пост премьер-министра был упразднён. Удалившись из политической жизни, скончался в родной деревне.

Примечания 

Политики XX века
Правители XX века
Премьер-министры Бурунди
Родившиеся в 1924 году
Родившиеся 27 июля
Умершие в 2001 году
Умершие 31 января
Министры Бурунди